Brick může být:

 původní anglický název filmu Zmizení z roku 2005
 Brick (skupina) – americká hudební skupina
 Abraham L. Brick (1860–1908) – americký politik
 brick (elektronika) – nefunkční elektronické zařízení, případně jeho (nesprávná) modifikace vedoucí k znefunkčnění zařízení